Појам Руперт Палатински може да се односи на:

 Рупрехт од Немачке, краљ Немачке
 Рупрехт II Палатински, гроф Палатината и отац Рупрехта од Немачке
 Руперт од Палатината, кнез Палатината и војсковођа